Переступи порог:

 «Переступи порог» — художественный фильм 1970 года, режиссёра Ричарда Викторова.
 «Переступи порог» — альбом советской и российской хеви-метал группы «Чёрный кофе».
 «Переступи порог» — песня группы «Чёрный кофе» из альбома «Переступи порог».